XV Первенство России по футболу среди клубов Первого дивизиона проходило с 26 марта по 5 ноября 2006 года.

Участники 
В сезоне 2006 года в Первом дивизионе играли 22 команды:
 Вышедшие в Первый дивизион из Второго обозначены зелёной стрелкой ()
 Вылетевшая в Первый дивизион из Премьер-лиги обозначена красной стрелкой ()

Перед началом сезона два клуба первого дивизиона — вылетевшая из премьер-лиги «Алания» и «Локомотив» Чита — на заседании комитета ПФЛ были лишены лицензии профессиональных клубов и исключены из соревнования. На их место были допущены клубы «Машук-КМВ» и «Лада» Тольятти, занявшие вторые места во втором дивизионе. Российский футбольный союз постановил 28 февраля вернуть статус профессиональных клубов «Алании» и «Локомотиву», и 6 марта ПФЛ приняла решение расширить на сезон 2006 года первый дивизион до 24 команд.

Однако, 20 марта РФС принял окончательное решение отказать клубам «Алания» и «Локомотив» в лицензии.

По итогам сезона 2006 года в Высший дивизион вышли команды «Кубань» и «Химки», покинули дивизион «Спартак», «Факел», «Орёл», «Металлург» и «Ангушт». Им на смену пришли: из премьер-лиги − «Торпедо» Москва и «Шинник» Ярославль, из второго дивизиона − «Звезда» Иркутск, «Носта» Новотроицк, «Спартак» Владикавказ, «Спартак-МЖК» Рязань, «Текстильщик-Телеком» Иваново.

Итоговая таблица 

* «Волгарь-Газпром», «Динамо» (Махачкала) и «Лада» не получили лицензии на выступление в первом дивизионе в 2007 году. «Волгарь-Газпром» и «Динамо» (Махачкала) следующий сезон проведи в любительской лиге, «Лада» — во втором дивизионе.
** Решением КДК РФС от 9 ноября 2006 года с команды «Орёл» были сняты 6 очков за непогашенную задолженность перед клубом «Луч-Энергия» за переход Оливейры.

1 июня Администрацией ПФЛ на основании решения КДК РФС было принято решение о снятии с «Кубани» 18 очков, с «Динамо» (Махачкала) — 6 очков из-за нарушений клубами сроков и условий по трансферам игроков. Вскоре действие данного решения было приостановлено, а 14 июня Апелляционный комитет РФС отменил решение КДК РФС от 1 июня о снятии с ФК «Кубань» 18 очков. Позже очки были возвращены и «Динамо».

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Лауреаты сезона 
Помимо лучшего бомбардира, Профессиональной футбольной лигой были определены лауреаты Первого дивизиона по итогам сезона-2006.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 

2006